Малхаз (Махо) Платонович Махарадзе (2 марта 1963; Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и грузинский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Основную часть своей карьеры провёл в составе тбилисского и батумского «Динамо». Сыновья — Каха Махарадзе и Борис Махарадзе, футболисты.

Начинал карьеру в 1982 году в составе тбилисского «Динамо». Выступал за данный клуб до 1986 года. В течение 1987 года выступал за «Гурию». С 1988 по 1999 год выступал за батумское «Динамо», где и закончил карьеру.

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Гурия»
Игроки ФК «Динамо» Батуми